Colorado City, un poble de l'estat d'Arizona als Estats Units
 Colorado City, una concentració de població designada pel cens de l'estat de Colorado als Estats Units
 Colorado City, una ciutat de l'estat de Texas als Estats Units